Niklas Potrafke (né à Berlin le ) est un économiste allemand et professeur d'économie, particulièrement de finances publiques à l'Université Louis-et-Maximilien de Munich.

Liens externes 
 

Économiste allemand du XXIe siècle
Naissance en mai 1980
Naissance à Berlin